Spangler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul Spangler
 Paul J. Spangler